Ежевская — фамилия и название населённых пунктов:
 Ежевская, Зофья (1911—1995) — польская писательница и журналистка, критик искусства.

Россия 
 Ежевская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Ежевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.